Владимир Евгеньевич Косырев (в некоторых источниках ошибочно Косарев; род. 7 ноября 1980) — российский шахматист, международный мастер (1998), гроссмейстер (2001). Серебряный призёр командного чемпионата России 2002 года в составе «Норильского никеля». Финалист чемпионата Москвы 2004 года. Участник чемпионата Европы по блицу и рапиду 2014 года, чемпионата Европы среди юношей до 18 лет 1998 года. Ученик московского тренера Александра Николаевича Новикова. В 2003 году окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, защитив магистерскую диссертацию, и преподавал на кафедре шахмат. В середине 2000-х выступал за московскую команду «Спасио», распавшуюся после 2008 года. В последние годы представляет ООО «Евроконтракт-ВВА».

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Владимира Косырева в командных чемпионатах России

Шахматисты России
Чемпионы Москвы по шахматам
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Игроки ШК «Норильский никель»